Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1960 je triindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. in 27. februarjem 1960 v Squaw Valleyju, ZDA, v osmih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1960
1960 v športu
Športne prireditve v ZDA
Squaw Valley